El término Puyol puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Carles Puyol (1978-), también conocido como Carles Puyol i Saforcada, futbolista español.
 Julio Puyol (1865-1937), también conocido como Julio Puyol y Alonso, historiador, jurista, y crítico literario español.
 Mariano Puyol (1960-), también conocido como Mariano Patricio Puyol Correa, futbolista chileno.
 Pablo Puyol (1975-), también conocido como Pablo Puyol Ledesma, actor y cantante español.
 Ramón Puyol Román (1907-1981), pintor y escenógrafo español.
 Sergio Puyol (1937-), también conocido como Tito Sergio Puyol Carreño, político chileno.
 Rafael Puyol Antolín (1945-), exrector de la Universidad Complutense de Madrid.
 Puyol-Cazalet, población y comuna francesa de la región de Aquitania, departamento de Landas.